Кріс Дінгман (,  6 липня 1976, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Колорадо Аваланч», «Кароліна Гаррікейнс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 437 матчів у НХЛ, включаючи 52 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Седертельє»
Хокеїсти «Ольборг Пайретс»